K21, K-21 ou K.21 peut faire référence à :
 K21, un bâtiment d’exposition du  Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen à Düsseldorf ;
 K-21, un sous-marin soviétique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Reflux gastro-œsophagien, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 21, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Va, dal furor portata (K.21), un aria de concert de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres